De Kolk (Broekhuizenvorst), voormalig kasteel, thans boerderij in de Limburgse plaats Broekhuizenvorst
De Kolk (Delft), de passantenhaven van Delft
De Kolk (Deventer), voormalig buitengoed aan de Douwelerkolk tussen Schalkhaar en Deventer
De Kolk (Drenthe en Overijssel), buurtschap op de grens van de provincies Drenthe (gemeente Meppel) en Overijssel (gemeente Steenwijkerland)
De Kolk (Groningen), buurtschap tussen Niezijl en Noordhorn, in de gemeente Westerkwartier
De Kolk (Noardeast-Fryslân), buurtschap ten noorden van Burum, in de gemeente Noardeast-Fryslân
De Kolk (Opmeer), buurtschap in de gemeente Opmeer (ook Oosterkolk of Kolk van Dussen)
De Kolk (Sint-Oedenrode), voormalig kasteel in de gemeente Sint-Oedenrode
De Kolk (Sneek), water in Sneek, in de gemeente Súdwest-Fryslân
De Kolk (Swalmen), gemeente Roermond

Zie ook
Kolk (doorverwijspagina)